12 Memories — четвёртый студийный альбом шотландской рок-группы Travis, выпущенный 11 октября 2003 года на лейблах Independiente и Epic.

История 
Альбом 12 Memories получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 64 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Pitchfork, NME, Rolling Stone.

Список треков

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Travis
 The Beautiful Occupation
 Love Will Come Through

Рок-альбомы Шотландии
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Альбомы Epic Records
Альбомы Travis